

Botanica 
Recchia – genere di piante della famiglia Surianaceae

Persone 
Alberto Recchia – allenatore e calciatore italiano
Almerigo Recchia – calciatore italiano
Antonia Pasqua Recchia – architetto italiano
Beppe Recchia – regista italiano
Lucia Recchia – sciatrice italiana
Pier Fausto Recchia – politico italiano
Riccardo Recchia – regista italiano
Teresa Recchia – politica italiana
Recchia – calciatore italiano